Самоцвіт — коштовні каміння
 Самоцвіт — селище, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область, Росія

Див. також 
 Курорт-Самоцвіт